Jonathan Soriano Casas, né le  à El Pont de Vilomara i Rocafort en Espagne, est un footballeur espagnol.

Ancien joueur secondaire du FC Barcelone, il devient le meilleur buteur de l'histoire du club autrichien du Red Bull Salzbourg pendant son passage de 2012 à 2017 avant de rejoindre la formation chinoise du Beijing Guoan. En janvier 2019, il rejoint le club d'Al-Hilal FC.

Biographie

Jeunesse 
Jonathan Soriano commence sa carrière junior au club catalan de l'Espanyol Barcelone. Dans les équipes de jeunes, il montre rapidement un toucher de balle au-dessus de la moyenne, au point d'entrer dans le groupe professionnel en 2004, puis d'être régulièrement convoqué chez les Espoirs.

Toutefois, il ne trouve pas un temps de jeu suffisant en équipe première et doit enchaîner les prêts en division inférieure : Almería en 2005-2006, Ejido la saison suivante. Barré au club barcelonais par le duo Tamudo-Luis García, il rejoint en  l'équipe B du FC Barcelone, le FC Barcelona Atlètic qui évolue en Segunda División B.

Le , il joue avec l'équipe première du FC Barcelone lors des  de finale de la Coupe d'Espagne face à la Cultural y Deportiva Leonesa en rentrant à la .

Lors de la saison 2009-2010, il n'est pas retenu dans l'effectif de l'équipe première mais joue un grand rôle dans la promotion du Barça Atlètic en deuxième division. La saison suivante, il termine meilleur buteur de deuxième division avec 32 buts tandis que le Barça B termine à la troisième place du championnat de D2.

Red Bull Salzbourg (2012-2017) 
En 2012, il est transféré au club autrichien du Red Bull Salzbourg, dont il deviendra le meilleur buteur de l'histoire. Il remporte quatre titres de champion d'Autriche entre 2012 et 2016, terminant meilleur buteur du championnat en 2014, 2015 et 2016, avec 31 buts lors des deux premières saisons puis 21 durant la dernière. Auteur de cinq saisons et demi d'exception, il devient le meilleur buteur de l'histoire du Red Bull Salzbourg

Fin de carrière 
Soriano quitte Salzbourg le  afin de rejoindre le club chinois du Beijing Guoan contre un montant de dix millions d'euros.

Il annonce finalement sa retraite sportive le 24 septembre 2021, jour de ses 36 ans.

Statistiques

Palmarès 
  RCD Espanyol
 Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2006

  FC Barcelone
 Champion d'Espagne en 2010

  Red Bull Salzbourg
 Champion d'Autriche en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017
 Vainqueur de la Coupe d'Autriche en , , ,  et 

  Beijing Guoan
 Vainqueur de la Coupe de Chine en

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur de la Ligue Europa en 2014 (7 buts)
 Meilleur buteur du championnat d'Autriche en 2014 (31 buts), 2015 (31 buts) et 2016 (21 buts)
 Meilleur buteur du championnat d'Espagne de deuxième division en 2011 (32 buts)
 Meilleur buteur de la coupe d'Autriche en  (7 buts) et  (10 buts)
 Vainqueur du Trophée Zarra en 2011
 Nominé pour l'équipe-type UEFA de l'année en 2014

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur de l'équipe de Catalogne de football
Joueur du RCD Espanyol (football)
Joueur de l'UD Almería
Joueur du Polideportivo Ejido
Joueur de l'Albacete Balompié
Joueur du FC Barcelone
Joueur du FC Barcelone B
Joueur du Red Bull Salzbourg
Joueur du Beijing Guoan
Joueur de l'Al Hilal
Joueur du Girona FC
Joueur du CD Castellón
Naissance en septembre 1985
Naissance dans la province de Barcelone